Натуральне число 846
 846 рік до нашої ери
 846 рік нашої ери